

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Żurawniki – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Mełgiew
 Żurawniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik
 Żurawniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota

Miejscowości na Ukrainie 
 Żurawniki – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim
 Żurawniki – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie horochowskim

Zobacz też 
 Ruda Żurawiecka
 Żuraw, Żurawia, Żurawica, Żurawice, Żurawiczki, Żurawie
 Żurawiec, Żurawieniec
 Żurawin, Żurawiniec, Żurawka